La Coppa Italia della Serie C 2007-2008 di calcio si è disputata tra l'agosto 2007 e l'aprile 2008.

La formula
Vengono ammesse alla competizione tutte le squadre che risultano regolarmente iscritte ad un campionato di Serie C ed alcune di serie D.
La competizione si divide in due fasi:
Fase eliminatoria a gironi: vi partecipano le 90 squadre di serie C1 e serie C2 più altre 20 di Serie D comunicate dal comitato interregionale. Le 110 squadre sono suddivise in 22 gironi di cinque squadre ciascuna. Si giocano partite di sola andata e vengono ammesse al turno successivo le prime classificate di ogni girone e le 10 migliori seconde.
Fase ad eliminazione diretta: le 32 squadre qualificate si affrontano in gare di andata e ritorno, le vincitrici si qualificano al turno successivo.

La prima fase eliminatoria a gironi

Squadre e gironi
Le 110 squadre partecipanti al primo turno sono state suddivise in 22 gironi da 5 squadre:
I gironi sono stati sorteggiati come segue:
in grassetto le squadre provenienti dalla serie D.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Girone I

Girone K

Girone L

Girone M

Girone N

Girone O

Girone P

Girone Q

Girone R

Girone S

Girone T

Girone U

Girone V

Girone Z

Fase ad eliminazione diretta

Sedicesimi di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.11.2007|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.11.2007

Andata

Ritorno

Ottavi di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.01.2008|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.01.2008

Andata

Ritorno

Quarti di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.02.2008|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.02.2008

Andata

Ritorno

Semifinali
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.03.2008|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.03.2008

Andata

Ritorno

Finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.04.2008|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.04.2008

Andata

Ritorno

Voci correlate
Coppa Italia di Serie C

Collegamenti esterni
 
 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007